Die spanische Provinz Jaén hat 97 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Jaen
!Jaen
!Gemeinden